Haploskupina A je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina A vznikla před zhruba 60 000 lety v Asii. Její předhůdkyní byla haploskupina N.

Haploskupina A se vyskytuje napříč celou Asií. Její podskupina A1 se nalézá v Severní a Střední Asii, podskupina A2 pak na Sibiři a je jednou z pěti haploskupin nalezených mezi původními obyvateli amerického kontinentu.

Bryan Sykes použil ve své knize Sedm dcer Eviných pro zakladatelku haploskupiny A jméno Aiyana.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

A